12-й сезон Мирового тура UCI велошоссейного сезонного турнира 2022 года.

Обзор сезона 
Календарь на 2022 год был объявлен осенью 2021 года. Из-за связанных с COVID-19 проблем с материально-техническим обеспечением, высказанных командами в отношении поездки в Австралию (включая строгие требования карантина) как и в прошлом году, были отменены две стартовые гонки — Тур Даун Андер (18-23 января) и Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд (30 января).

Таким образом сезон стартовал 20 февраля Туром ОАЭ и должен завершится 18 октября Туром Гуанси. Он включил в себя 33 гонки.

Состав команд категории UCI WorldTeam претерпел ряд изменений.  из-за отсутствия спонсоров прекратила своё существование. Ещё четыре команды сменили свои названия:  → ,  → ,  → ,  → . Таким образом их количество сократилось до 18 команд.

Команды категории UCI WorldTeam автоматически получили приглашение на все гонки в календаре. Они обязаны участвовать во всех гонках за исключением Тур ОАЭ, Омлоп Хет Ниувсблад, Страде Бьянке, Три дня Де-Панне, Дварс дор Фландерен, Эшборн — Франкфурт и Тур Гуанси.

Также на все гонки приглашение получили лучшая команда категории UCI ProTeam по итогам сезона 2021 , а после того как прекратила своё существование  и вторая команда рейтинга — . Третья команда рейтинга  получила приглашение на все однодневные гонки календаря.

Участники

Календарь

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт UCI (шоссе)